Chalaux hace referencia a varios artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Chalaux, población y comuna francesa, situada en la región de Borgoña, departamento de Nièvre.

Antroponimia 
 Agustí Chalaux (1911-2006), intelectual calalán de nacionalidad francesa, quien diseñó un modelo político, económico y social, que pretende disminuir al máximo los abusos de poder, así como la miseria y la corrupción a nivel mundial.